Олешко — украинская фамилия. Известные носители:

Персоналии 
 Олешко, Александр Владимирович (род. 1976) — российский актёр, телеведущий, пародист.
 Олешко, Валентина Иосифовна (1924—1943) — советская разведчица.
 Олешко, Василий Иванович (1889—1942) — украинский советский поэт и прозаик.
 Олешко, Егор Григорьевич (1933—2016) — старший чабан колхоза имени XVII партконференции Ремонтненского района Ростовской области, Герой Социалистического Труда.
 Олешко, Оксана Евгеньевна (род. 1975) — певица и фотомодель, экс-солистка группы Hi-Fi.
 Олешко, Пётр Терентьевич (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.

Другое 
 (2438) Олешко — астероид, названный в честь В. И. Олешко.

См. также 
 Алешко